DHG steht für:
 Deutsche Hilfsgemeinschaft
 Deutschhaus-Gymnasium, ein Gymnasium in Würzburg
 Deutschherren-Gymnasium, ein Gymnasium in Aichach
 Dienstnehmerhaftpflichtgesetz, österreichisches Gesetz
 Dødheimsgard
 Dortmunder Hockey-Gesellschaft
 Droste-Hülshoff-Gymnasium Freiburg
 Bahnhof Freital-Hainsberg (DS100-Code)
 Deutsche Hämophilie Gesellschaft mit Sitz in Hamburg

dhg steht für:
 Dhangu-Djangu (ISO-639-3-Code), australische Sprache im Northern Territory

Abkürzung